Eugène Simon ou Eugene Simon peut désigner :
 Eugene Simon (1992-), un acteur et mannequin britannique ;
 Eugène Simon (1848-1924), un arachnologiste français.